Aberracja (łac. ab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) – odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych norm postępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia. Odstępstwo od normy lub zasady.

Pojęcie to występuje w różnych kontekstach:
 aberracja chromosomowa,
 aberracja (genetyczna lub fenotypowa) – osobnik (lub osobniki) różniący się od pozostałych przedstawicieli gatunku,
 aberracja optyczna,
 aberracja w psychologii,
 aberracja światła – w astronomii jest to zjawisko polegające na pozornym ruchu położenia kątowego ciał niebieskich.
aberracja chromatyczna

Zobacz też 

 
 zmienność

Przypisy